Николай Фролович Новиков  (1891—1937) — советский политический и государственный деятель.

Биография 
Родился в 1891 году в Санкт-Петербурге. Русский.

Член РСДРП(б) с 1912 года.

С 1914 по 1917 год — состоял на командных должностях артиллерии. После, состоял на командных должностях в Красной армии (1918—1921).

С 23 ноября 1921 года по 8 апреля 1924 года — член РВС Западного фронта начальник Политического управления Украинского военного округа.

Кандидат в члены Организационного бюро ЦК КП(б) Украины (10 апреля 1923 — 12 мая 1924). Член Центральной Контрольной Комиссии РКП(б) — ВКП(б) (31 мая 1924 — 2 декабря 1927).

До августа 1937 года — заведующий Организационным отделом ВЦИК и заместитель секретаря и член Президиума ВЦИК.

Арестован 22 августа 1937 года. Расстрелян 30 октября 1937 года. Похоронен на Донском кладбище Москвы. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 10 августа 1955 года.

Примечания

Ссылки 
 alexanderyakovlev.org

Члены Президиума ВЦИК
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Кандидаты в члены Политбюро ЦК КП Украины
Реабилитированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища